Авати может означать:

 Авати — деревня в Ленинградской области.
  — деревня в Индии.
  (1912—2005) — американский иллюстратор.
  (род. 1974) — итальянско-австралийский комик.
 Авати, Пупи (род. 1938) — итальянский кинорежиссер, продюсер и сценарист.